Heino Pulli, finski hokejist, * 22. marec 1938, Sortavala, Rusija, † 11. april 2015.

Pulli je celotno kariero igral za klub KooVee Tampere v finski ligi, skupno je dosegel 173 golov in 77 podaj na 190-ih prvenstvenih tekmah in osvojil en naslov državnega prvaka (1967/68). Ob tem je bil še finski hokejist leta (1960), štirikrat najboljši finski hokejski napadalec (1959/60 in 1963/64), najboljši strelec finske lige (1962/63), najbolj športni hokejist finske lige (1963/64) in triktat izbran za finsko tekmo zvezd (1961/62, 1962/63 in 1963/64). V klubu so njegovo številko 10 upokojili. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil sedmo  in šesto mesto, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je kot najboljši rezultat dosegel četrto mesto. Skupno je za reprezentanco nastopil na 118-ih tekmah, na katerih je dosegel 64 golov in 19 podaj.

Pregled kariere

|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 59/60
|
| 17
| 32
| 5
| 37
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 6
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 8
| 3
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 23
| 15
| 38
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 65/66
|
| 20
| 15
| 10
| 25
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 67/68
|
| 18
| 11
| 5
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti KooVee Tampere
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami